Papies ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Papies (1944–2022), deutscher Fußballspieler
 Klaus Papies (* 1947), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Papis